Первый квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2003 среди юношей до 19 лет — первый раунд отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2003.

44 команды поделены на 11 групп по 4 команды, в которых команды играют между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе принимает у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе проходят во второй раунд. Лихтенштейн автоматически попал в финальную часть на правах хозяина, Испания, Португалия, Австрия, Чехия, Греция и Ирландия автоматически прошли во второй раунд как команды с наивысшим коэффициентом рейтинга. Матчи прошли с 5 сентября по 20 ноября 2002 года.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 2002 году